Плесо — частина русла річки.
 «Плесо» — український рок-гурт.
 Плесо — діалектна назва чотирикутної грядки.

Плесо — присілок, Великоустюзький район, Вологодська область
 Плесо — присілок, Верховазький район, Вологодська область
 Плесо — присілок, Кічменгсько-Городецький район, Вологодська область
 Плесо — присілок, Підосиновський район, Кіровська область

Плесо — район міста Велика Гориця та одна з назв Загребського аеропорту

Див. також 
 Плес
 Плесою
 Пльосо
 Пльос (значення)